Saint Émilion, moine breton du  ;
 Saint-Émilion, village français girondin ;
 Vignoble de Saint-Émilion, vignoble bordelais de renommée internationale. Voir aussi Classements des vins de Saint-Émilion;
 Le Saint-Émilion est une rivière des Côtes-d'Armor, affluent du Guic à Loguivy-Plougras.
 Le Saint-Émilion est un gâteau de type charlotte, aux macarons de Saint-Émilion et au chocolat.